Pluta steht für: 
Pluta (Unternehmen), einer international tätigen Sanierungs- und Restrukturierungsgesellschaft
Pluta (Mehedinți), eine Gemeinde im Kreis Mehedinți, Rumänien

Personen:
 Andrzej Pluta (* 1974), polnischer Basketballspieler 
 Sam Pluta (* 1979), amerikanischer Improvisationsmusiker und Komponist
 Wilhelm Pluta (1910–1986), römisch-katholischer Geistlicher und erster Bischof des polnischen Bistums Landsberg an der Warthe

Siehe auch:
 Pluta bedeutet im Slowenischen Kork